La Rocca – monte dell'Appennino bolognese
 La Rocca – stadio di Trezzo sull'Adda
 Prima Torre, conosciuta anche come La Rocca o Guaita – una delle torri di Città di San Marino

Persone
 Alberto La Rocca (1924-1944) – carabiniere italiano, uno dei tre Martiri di Fiesole
 Carmelo La Rocca (1977) – autore televisivo italiano
 Eugenio La Rocca (1946) – archeologo italiano
 Francesco La Rocca (1948-1993) – bibliotecario italiano
 Iacopo La Rocca (1984) – calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista
 Ketty La Rocca (1938-1976) – artista italiana
 Nick La Rocca (1889-1961) – compositore, direttore d'orchestra e cornettista statunitense
 Nino La Rocca (1959) – pugile maliano naturalizzato italiano
 Umberto La Rocca (1920-2011) – diplomatico italiano
 Umberto La Rocca (1959) – giornalista italiano
 Vincenzo La Rocca (1894-1968) – politico italiano, membro dell'Assemblea Costituente

Pagine correlate
Della Rocca
Rocca